főutca, közterület
 Főutca (1956) spanyol–francia filmdráma

Lásd még a Fő út (egyértelműsítő lap) oldalt